Westfield (Nova Jérsei)
Westfield (Indiana)
Westfield (Wisconsin)
Westfield (Illinois)
Westfield (Pensilvânia)
Westfield (Iowa)
Westfield (Massachusetts)

Westfield Center

Desambiguações de topônimos